Paszkiewicz ist der Familienname folgender Personen:
 Ałaiza Paszkiewicz (1876–1916) weißrussische, Dichterin, Autorin und politische Aktivistin mit polnischer Herkunft
 Andrzej Paszkiewicz (17. Jahrhundert–nach 1669), polnischer Komponist
 Peter Paszkiewicz (* 1943), österreichischer Bildhauer